NSU (fabrikant), een Duits bedrijf
 Nederlandsche Scheepvaart Unie, een rederij, later bekend als Nedlloyd
 Nationalsozialistischer Untergrund, een neonazistische terreurorganisatie
 niet-specifieke urethritis, een ontsteking van de plasbuis
 Nova Southeastern-universiteit, een Amerikaanse particuliere universiteit
 Navigators Studentenvereniging Utrecht, Een christelijke Studentenvereniging uit Utrecht